NOAK ist eine Abkürzung für:
 neue orale Antikoagulanzien, veralteter Begriff für eine Gruppe von Arzneimitteln zur Hemmung der Blutgerinnung, siehe Antikoagulation#Direkte orale Antikoagulanzien (DOAK oder DOAKs)

Siehe auch:
 Noack

Abkürzung